Kevin M. Quinn – amerykański admirał
 Kevin Quinn – irlandzki rugbysta
 Kevin Quinn (ur. 1997) – amerykański aktor
 Kevin Quinn – amerykański kompozytor
 Kevin Quinn – amerykański wrestler